Hjem har flere betydninger:
 Hjem - hovedbetydning - et sted hvor man bor
 Hjem - institution eller opholdssted for en bestemt persongruppe
 Hjem - fødested
 Hjem (film)
 Hjem 2014 - album